Chmielno ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Chmielno (Lwówek Śląski) (ehemals Ludwigsdorf, Kreis Löwenberg) in der Gemeinde Gmina Lwówek Śląski
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Chmielno (Powiat Kartuski) (Chmelno)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Chmielno (Bobolice) (ehemals Hopfenberg, Kreis Belgard)